Чемпионат Португалии по мини-футболу 2006/07 — соревнование по мини-футболу среди профессиональных клубов Португалии. Чемпионом стала «Бенфика» (в 3 раз). Чемпион определялся по плей-офф. В чемпионате участвовало 14 команд.

Таблица

Регулярный сезон 

</td> Плей-офф 

 Розыгрыш за выживание

Бомбардиры 

Мини-футбол в Португалии